Institut für Instrumentenkunde bezeichnet:
 das Institut für Instrumentenkunde in der Max-Planck-Gesellschaft bei Gründung Institut für Instrumentenkunde in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
 das Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde, das in der Musikinstrumentenkunde forscht und historische Musikinstrumente dokumentiert